Пресиян (Presian) може да се отнася за:

 Пресиян, хан на България от 836 до 852 г.
 Пресиян II, 1018 г., последният цар на Първото Българско царство
 Пресиянов надпис, Надписът от Филипи
 Пресиянов рид, възвишение на Тангра планина на остров Ливингстън, в Антарктика
 Пресиян, село в Североизточна България